Seznam naselij na Slovaškem.

A

B

C

Č

D

Ď

E

F

G

H

CH

I

J

K

L

Ľ

M

N

Ň

O

P

R

S

Š

T

Ť

U

V

Z

Ž 

A B C Č D Ď E F G H 
CH I J K L Ľ M N Ň O
P R S Š T Ť U V Z Ž

Slovaška